

Personnalités 

 Jean Épivent (1877-1939), homme politique français, député des Côtes-du-Nord de 1924 à 1928 ;
 Louis-Marie Épivent (1805-1876), évêque d'Aire.

Personnages de fiction 
 Le capitaine Épivent, personnage principal de la nouvelle Le Lit 29, de Guy de Maupassant.